Serie B i fotboll 1989/1990 innebar att Torino, Pisa och Cagliari gick till Serie A.

Slutställning

Nedlyttningskval

Monza nedflyttade till Serie C1.

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1989 i Italien
1990 i Italien
Fotbollssäsongen 1989/1990
1989/1990